Theropithecus — род приматов из семейства мартышковых (Cercopithecidae), близкий родственник павианов. Существует единственный современный вид — гелада.Он обитает исключительно на горных плато Эфиопии, например в горах Сымен. Также известно несколько вымерших представителей рода.

Вымершие виды:
 Theropithecus brumpti
 Theropithecus darti
 Theropithecus oswaldi

Примечания 

Мартышковые